chicanos, synomiem voor Mexicaanse Amerikanen
Chicano-literatuur, literatuur die geschreven is door chicanos
 Chicano (Pussycat), single van Pussycat uit 1983

Zie ook 
 Tex-mex (doorverwijspagina)